Шопенка — многозначный термин:

 Шопенка — село в Балаклейском районе Харьковской области Украины.
 Юбка-шопенка — вид балетной пачки.